Экелунд — шведская фамилия.

 Экелунд, Бо — шведский легкоатлет.
 Экелунд, Вильгельм — шведский поэт, эссеист и прозаик.
 Экелунд, Ирен — шведская легкоатлетка.